Młoty ist der Name folgender Orte in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien:
 Młoty (Bystrzyca Kłodzka) im Powiat Kłodzki
 Młoty (Wińsko) im Powiat Wołowski